Arachnion — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1822 року.

Класифікація 
До роду Arachnion відносять 15 видів:

Примітки

Джерела 
 Schweinitz, L.D. von. 1822. Synopsis fungorum Carolinae superioris. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig. 1:2-131 - P.59

Роди грибів
Печерицеві